Усуи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Усуи, Микао (1865—1926) — основатель духовной практики рэйки.
 Усуи, Синго (род. 11 октября 1994) — японский кёрлингист.